Die Brasil Open 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis zum 19. Februar 2012 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in San José die SAP Open gespielt. Letztere zählten genau wie die SAP Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Von 2001 bis 2011 wurde das Turnier im 1849 km entfernten Costa do Sauípe ausgetragen. Im Einzel trat Nicolás Almagro zur Titelverteidigung an und konnte seinen Titel durch einen Finalsieg über Filippo Volandri erfolgreich verteidigen. Dies war nach 2008 und 2011 sein dritter Titelgewinn bei den Brasil Open und sein elfter ATP-Titel insgesamt. Die letztjährigen Sieger im Doppel, Marcelo Melo und Bruno Soares, spielten in diesem Jahr mit jeweils neuen Partnern. Im Viertelfinale trafen sie aufeinander, dabei konnte sich Soares zusammen mit Eric Butorac durchsetzen. Sie zogen anschließend ins Finale ein, welches sie in drei Sätzen gegen Michal Mertiňák und André Sá gewannen. Dies war ihr erster gemeinsamer Titel; Soares hatte zuvor schon fünf ATP-Titel mit anderen Partnern gewonnen, Butorac schon zwölf.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 13. Februar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2012
2012